Игорь Евгеньевич Вернер (); ) — украинский статистик, председатель Государственной службы статистики Украины, член Совета руководителей статистических служб государств-участников Содружества Независимых Государств. Кандидат технических наук.

Биография 
В 1992 окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск по специальности «Математическое обеспечение автоматизированных систем управления» с присвоением квалификации инженера-математика, в 2001 окончил Национальную академию обороны Украины по специальности «Организация боевого и оперативного обеспечения войск» с присвоением квалификации офицера военного управления оперативно-тактического уровня. В 2005 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Трудовая деятельность 
С августа 1987 служит в советской, затем украинской армиях. С сентября 2007 возглавлял кафедру применения информационных технологий и информационной безопасности Национального университета обороны Украины. С ноября 2009 до декабря 2011 заместитель директора департамента информатизации, начальник отдела информационных технологий, затем до мая 2014 заместитель директора департамента информационных технологий, после чего начальник Главного управления региональной статистики, а с декабря 2016 председатель Государственной службы статистики Украины.

Звания 
 подполковник.

Награды 
Награждён поощрительным отличием Министерства обороны Украины «Знак почёта», почётной грамотой Государственной службы статистики Украины, отмечен благодарностью премьер-министра Украины.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Межгосударственного статистического комитета СНГ
 Биография на сайте Государственной службы статистики Украины

Выпускники Харьковского высшего военного командно-инженерного училища
Выпускники Национального университета обороны Украины
Подполковники (Украина)
Награждённые знаком «Знак почёта»
Государственные деятели Украины